Androdeloscia är ett släkte av kräftdjur. Androdeloscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Androdeloscia